This Is Us (album), het zevende studioalbum van de Amerikaanse boyband Backstreet Boys
This Is Us (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie bedacht door Dan Fogelman
One Direction: This Is Us, een documentaire uit 2013 over de Brits-Ierse boyband One Direction